Pinar (Albanië), een plaats in de gemeente Zall-Herr, district Tirana, prefectuur Tirana, Albanië
Píñar, een gemeente in de comarca Los Montes, provincie Granada, autonome regio Andalusië, Spanje
Pınar, een Turkse voornaam

Zie ook 
El Pinar (doorverwijspagina)